Bahonar ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Dschawad Bahonar (1933–1981), schiitischer Geistlicher und Ministerpräsident des Iran
 Mohammed Reza Bahonar, Vizepräsident des iranischen Parlaments